Лонготъёган (устар. Лонгот-Юган) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
Через Харбейскую протоку впадает в Обь.

Происхождение названия 

Гидроним хантыйского происхождения. Лонгх — святые духи, ёхан — река. Река святых духов.

Описание 
Исток реки находится на северном склоне хребта Харбейхой. В верховьях течёт на восток. После впадения реки Немуръёган меняет направление на юго-восточное. После впадения реки Юнъяха поворачивает на юг. Перед устьем направление становится юго-западным, и перед впадением в протоку Нижнюю Хоровинскую на 1 км по левому берегу поворачивает на юг. Длина реки — 200 км, площадь водосборного бассейна — 2830 км².

Притоки 
(км от устья)

 30 км: река Нядэеган
 50 км: река без названия
 60 км: река Юнъяха
 63 км: река без названия
 83 км: река без названия
 85 км: река Косталбей
 97 км: река без названия
 114 км: река Яршор
 150 км: река без названия
 159 км: река Харчерузь
 164 км: река Ингилоръёган
 166 км: река Маруншор
 168 км: река Немуръёган
 173 км: река без названия
 180 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Салехард и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020300212115300033848.

Трагедии 

21 июля 1970 года во время туристического байдарочного похода на реке Лонготъёган трагически погибла Галина Николаевна Тюрина — советский математик, специалист по алгебраической геометрии, ученица И. Р. Шафаревича.

Примечания 

Бассейн Харбейской протоки
Реки Приуральского района